Příjmení Luksch nosí více různých osobností:

 Josef Luksch (1862–1936) – rakousko-uherský a československý politik
 Vinzenz Luksch (1845–1920) – kněz, zakladatel litoměřického diecézního muzea

Česká příjmení